Ökonom steht für:

 Wirtschaftswissenschaftler
 Generalökonom, Wirtschaftsleiter und Vermögensverwalter einer Ordensgemeinschaft
 Landwirt

Siehe auch:
 Ökonomie (Begriffsklärung)
 Ökonomik
 ökonomisch